Krummes Haus heißen
 Krummes Haus (Bützow)
 Krummes Haus (Detmold)
 Krummes Haus (Burg Stargard), siehe Burg Stargard (Burg)

Siehe auch
 Krummes Häuschen in Sopot, Pommern